

Girone D

Squadre partecipanti 
La Giorgianna è una squadra della città di San Giorgio in Bosco (PD)

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1997-1998.
      Retrocessa in Eccellenza 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone E 
Il Lucrezia è una rappresentativa della città di Cartoceto (frazione Lucrezia); l'A.C. Bo.Ca. di Bologna, quartiere Bolognina.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1997-1998.
      Retrocessa in Eccellenza 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1997-1998.
      Retrocessa in Eccellenza 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Voci correlate 
 Campionato Nazionale Dilettanti 1996-1997
 Campionato Nazionale Dilettanti 1996-1997 (gironi A-B-C)
 Campionato Nazionale Dilettanti 1996-1997 (gironi G-H-I)
 Coppa Italia Dilettanti 1996-1997

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
1996